El Masters de Cincinnati 2013, anomenat oficialment Western & Southern Open 2013, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 112a edició del torneig es va disputar entre el 10 i el 18 d'agost de 2013 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista balear Rafael Nadal va guanyar el novè títol de l'any i cinquè de categoria Masters, igualant la marca que va establir Novak Djokovic l'any anterior en guanyar cinc Masters en un mateix any. Aquest va significar el seu 25è títol Masters del seu palmarès, estenent el seu avantatge al capdavant d'aquesta classificació. La bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el tercer títol de l'any. Els germans Bob i Mike Bryan van augmentar el seu palmarès amb 92 títols com a parella, 25è de categoria Masters i desè títol aconseguit en la temporada 2013. Amb els punts aconseguits van proclamar-se la millor parella masculina quan encara quedaven més de dos mesos i un Grand Slam per disputar, demostrant així el seu domini sobre el circuit de dobles.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013